Angelo Consagra – ex calciatore italiano
 Maria Consagra – attrice e insegnante italiana naturalizzata statunitense
 Pietro Consagra – scultore e scrittore italiano